SDK.finance  — це платформа для розробки фінансових та транзакційних сервісів, платіжних систем, карткових процесорів, онлайн та мобільного банкінгу та інших рішень, які передбачають облік та операції з грішми, створена українськими інженерами. Головний офіс компанії знаходиться у Литві, а команда розробки - в Україні.

В основі системи, розробленої SDK.finance - набір з більш ніж 400 API, що дозволяє збудувати фінансовий продукт, використовуючи наявні компоненти, таким чином скоротивши час на власне розробку.

Історія 
Платформа SDK.finance була заснована у 2013 році Павлом Сідельовим та Олексієм Малишевим. Бета версія була випущена для тестування в квітні 2014 року, а у листопаді 2015 року Олексій Малишев презентував першу версію SDK.finance 1.0 на конференції Bank Innovation Israel 2015.

У 2016 році компанія почала розробку власних API, і до 2017 року вона розробила понад 90 API, сумісних з директивою PSD2.

У жовтні 2017 року було запущено нову версію платформи - SDK.finance 3.0.

У 2018 році SDK.Finance перетнула позначку в 400 кінцевих точок API, це дозволило користувачам будувати frontend-додатки на основі існуючого бекенду, а також інтегрувати бекенд-код в свої бізнес-процеси.

У жовтні 2022 року виходить нова версія платформи SDK.finance core 5.0.

Досягнення та нагороди 
У березні 2017 року open API платформа для PSD2, створена командою SDK.finance ввійшла до трійки фіналістів хакатону Fintech hackathon, організованого чеським банком Komercni Banka.

У 2019 році стартап було відібрано до програми Startup Lithuania та надано можливість долучитися до литовської стартап-екосистеми. У тому ж році команда SDK.finance увійшла в трійку переможців у номінації Найкращий Techfin проєкт, організованої Payspace Magazine. 

У 2022 році SDK.finance виборює 2 місце на хакатоні Barclays CBDC Hackathon 2022, що відбувався 27-28 вересня, поступившись команді Lloyd’s Bank, та випередивши команду MasterCard. Через війну в Україні, фізично представляв команду компанії на хакатоні лише Павло Сідельов, інші 5 учасників команди виконували завдання хакатону віддалено, перебуваючи в Україні. 

У жовтні 2022 року SDK.finance отримала нагороду White Label Fintech of the Year у рамках конкурсу Go Global Awards 2022, що відбувся у Талліні, Естонія, 19-21 жовтня 2022 року.

Розвиток 
В період між 2019 та 2023 роками SDK.finance суттєво розширили функціонал платформи, модернізували стек технологій, який використовується для її розробки та розпочали впровадження технологій машинного навчання та ШІ.

Інша діяльність 
Павло Сідельов та Олексій Малишев, засновники SDK.finance, неодноразово виступали менторами і консультантами у стартап акселераторах. 

Так, Олексій Малишев є ментором у акселераторі StartupWiseGuys та Imaguru Startup Hub. 

Павло Сідельов виступив одним з менторів-консультантів проєкту «Coding Challenge for Ukraine», де обговорювалися, проектувалися та отримували підтримку сервіси, спрямовані на вирішення нагальних проблем українців, які були змушені виїхати за кордон у звязку з війною Росії в Україні. Також він є ментором на платформі "Ментори в тилу" та автором книг «Світ цифрових платежів» та «Cвіт цифрового банкінгу». 

У листопаді 2022 року Павло Сідельов став одним із членів спільноти лідерів технологічних компаній Forbes Technology Council.

Примітки 

Роздрібні фінансові послуги

Фінансові технології
Програмне забезпечення